Zotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Zotti (* 1982), italienischer Fußballtorwart
 Florent Couao-Zotti (* 1964), beninischer Schriftsteller und Journalist
 Josef Zotti (1882–1953), italienischer Architekt
 Wilhelm Zotti (1925–2013), österreichischer Kunsthistoriker, Architekt und Denkmalpfleger

Zotti ist Namensbestandteil folgender Filme:

 Der unheimliche Zotti (1959)
 Zotti, das Urviech (1976)